Виктор Леонард Вальтух (; ,  — , ) — английский шахматист еврейского происхождения. Сын медика и шахматного журналиста Адольфа Вальтуха.

Окончил школу в Манчестере.

Десятикратный чемпион Манчестерского шахматного клуба, чемпион Лондона 1935 и 1936 гг., участник ряда крупных турниров на территории Великобритании. В составе сборной Англии участник шахматной олимпиады 1931 г. (запасной, сыграл 2 партии).

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 The Palgrave Dictionary of Anglo-Jewish History. — Palgrave Macmillan, 2011. — P. 997.

Ссылки 

Шахматисты Великобритании